Schaab ist der Familienname folgender Personen:

 Janos Schaab (* 1960), ungarischer Maler, Fotograf und Bildhauer
 Joseph Schaab (1843–1925), deutscher Fabrikant und Weinhändler
 Karl Anton Schaab (1761–1855), großherzoglich hessischer Kreisrichter, Friedensrichter, Mainzer Geschichtsforscher und Lokalschriftsteller
 Meinrad Schaab (1928–2000), deutscher Historiker
 Robert Schaab (1817–1887), deutscher Organist, Komponist und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Schaap
 Schab